Todd Krygier (né le  à Chicago Heights dans l'État du Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1984-1985 ||Université du Connecticut ||ECAC-2 ||14 ||14 ||11 ||25 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1985-1986 ||Université du Connecticut ||ECAC-E ||32 ||29 ||27 ||56 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1986-1987 ||Université du Connecticut ||ECAC-E ||28 ||24 ||24 ||48 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 ||Université du Connecticut ||ECAC-E ||27 ||32 ||39 ||71 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 || Nighthawks de New Haven ||LAH ||13 ||1 ||5 ||6 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 || Whalers de Binghamton ||LAH ||76 ||26 ||42 ||68 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1989-1990 || Whalers de Hartford ||LNH ||58 ||18 ||12 ||30 ||52 ||7 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
| 1989-1990 || Whalers de Binghamton ||LAH ||12 ||1 ||9 ||10 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 || Whalers de Hartford ||LNH ||72 ||13 ||17 ||30 ||95 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 1991-1992 || Capitals de Washington ||LNH ||67 ||13 ||17 ||30 ||107 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
| 1992-1993 || Capitals de Washington ||LNH ||77 ||11 ||12 ||23 ||60 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 1993-1994 || Capitals de Washington ||LNH ||66 ||12 ||18 ||30 ||60 ||5 ||2 ||0 ||2 ||10
|-
| 1994-1995 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||35 ||11 ||11 ||22 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Mighty Ducks d'Anaheim||LNH ||60 ||9 ||28 ||37 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Capitals de Washington ||LNH ||16 ||6 ||5 ||11 ||12 ||6 ||2 ||0 ||2 ||12
|-
| 1996-1997 || Capitals de Washington ||LNH ||47 ||5 ||11 ||16 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998 || Capitals de Washington ||LNH ||45 ||2 ||12 ||14 ||30 ||13 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
| 1997-1998 || Pirates de Portland ||LAH ||6 ||3 ||4 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Solar Bears d'Orlando ||LIH ||65 ||19 ||40 ||59 ||82 ||17 ||9 ||10 ||19 ||16
|-
| 1999-2000 || Solar Bears d'Orlando ||LIH ||28 ||7 ||13 ||20 ||12 ||6 ||2 ||1 ||3 ||2

| 543 || 100 || 143 || 243 || 533 || 48 || 10 || 7 || 17 || 40

Au niveau international 

| 1991 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 4|| 8|| 12|| align="left"|  place
|-
| 1992 || align="left"| Championnat du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 2||align="left"|  place
|-
| 1997 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 6|| align="left"|  place

Références 

Naissance en octobre 1965
Naissance à Chicago Heights
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Joueur de hockey sur glace des Huskies du Connecticut
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)